Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1894 werd op 10 en 11 februari 1894 op de ijsbaan Saltsjöbanen in Stockholm-Saltsjöbaden gehouden. In eerste instatie zou het toernooi gehouden worden op de ijsbaan van Norra Brunnsviken, maar deze werd onbegaanbaar geacht, waardoor men uitweek. Dit was het eerste wereldkampioenschap dat buiten Amsterdam werd verreden.

De titelverdediger was Jaap Eden, de wereldkampioen van 1893 op het Museumplein in Amsterdam. Om wereldkampioen te worden moest een deelnemer drie afstanden winnen. De top vier van de 500 en 1500 meter streed in een finale om de afstandzege. De titelstrijd eindigde onbeslist omdat niemand drie afstanden won.

Eindklassement 

 * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1894
Schaatsen in Zweden
 1894
Sportevenement in Stockholm
Schaatsen